Live-Evil – album di Miles Davis del 1971
 Live Evil – album dei Black Sabbath del 1982